La Deildabikar 2016 è stata la 21ª edizione del torneo. È iniziata il 12 febbraio ed è terminata il 21 aprile 2016 con la finale. Il KR Reykjavik ha vinto il torneo per la sesta volta nella sua storia dopo aver sconfitto il Víkingur in finale.

Formula 
Al torneo hanno partecipato 24 squadre: le 12 squadre partecipanti alla Úrvalsdeild 2016 e le 12 squadre partecipanti alla 1. deild karla 2016. Le 24 squadre sono state suddivise in quattro gruppi da sei squadre ciascuno, con ciascuna squadra ad affrontare le altre una volta sola per un totale di cinque giornate. Si sono qualificate alla fase finale le prime due classificate. Tutte le partite della fase a gruppi e della fase finale si sono disputate in stadi al coperto.

Squadre partecipanti 

Úrvalsdeild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. deild karla

Fase a gironi 
Le partite sono state giocate dal 12 febbraio al 6 aprile 2016.

Girone 1 

Fonte: Girone 1 sul sito ufficiale

Girone 2 

Fonte: Girone 2 sul sito ufficiale

Girone 3 

Fonte: Girone 3 sul sito ufficiale

Girone 4 

Fonte: Girone 4 sul sito ufficiale

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 aprile 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 aprile 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 aprile 2016

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 aprile 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 aprile 2016

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2016
Deildabikar